Анатолий Ники́тин:
 Никитин, Анатолий Алексеевич (род. 1948) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Никитин, Анатолий Андреевич (1939—2002) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Никитин, Анатолий Глебович (род. 1945) — советский и украинский математик.
 Никитин, Анатолий Михайлович (род. 1938) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Никитин, Анатолий Павлович (1932—2017) — советский и российский виолончелист, профессор Петербургской консерватории.